Nejlepší statistika +/− v play off v české Extralize ledního hokeje.

Trofeje a ocenění České hokejové extraligy